Danielle Collins ha vinto il torneo battendo in finale Sofya Zhuk con il punteggio di 2–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Christina McHale (primo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Taylor Townsend (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)

   Sofia Kenin (primo turno) 
  Sachia Vickery (quarti di finale) 
  Ajla Tomljanović (semifinale) 
 Mariana Duque-Marino (primo turno)

Qualificate 

  Elitsa Kostova (primo turno)
  Marie Bouzková (primo turno)
  Sofya Zhuk (finale)

  Amanda Anisimova (secondo turno)
  Daniela Seguel (primo turno) 
  Mayo Hibi (semifinale)

Wildcard 

  Danielle Collins (campionessa)
  Claire Liu (secondo turno)

  Jacqueline Cako (primo turno) 
  Victoria Duval (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Newport Beach 2018